Калыбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Калыбай — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Калыбай — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.